Demontfaucon ist der Familienname der folgenden Personen:
 Frédéric Demontfaucon (* 1973), französischer Judoka
 Maxime Demontfaucon (* 1993), französischer Ruderer